Haldenklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Haldenklinge (Brettach), rechtes Bachtal zur Brettach (zur Jagst) bei Rückershagen, Stadt Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall
 Haldenklinge, Bachtal des Reichenbach (Kocher) (rechter Zufluss des Kochers) bei Zottishofen, Ortsteil Geislingen am Kocher, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Haldenbach, Bachtal des Wimbach (Fichtenberger Rot) (rechter Zufluss der Fichtenberger Rot) bei der Neumühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot

Siehe auch:
 Haldenbach